Се́тунь — название географических объектов в Московской области, а также производные от них названия.

Топонимы 
 Сетунь (нижний приток Москвы) — река в России, в Москве, приток Москвы, длиной 38 км.
 Сетунь (верхний приток Москвы) — река в России, в Московской области, приток Москвы, длиной 20 км.
 Сетунь — местность на западе Москвы в районе одноимённой реки.
 Сетунь — железнодорожная платформа Белорусского направления Московской железной дороги.
 Сетунь Большая — существовавший ранее посёлок в Московской области, включённый в 1960 году в состав Москвы.
 Сетунь Малая — деревня в Одинцовском районе Московской области, входит в Новоивановское городское поселение.

Другое 
 «Сетунь» — малая советская ЭВМ на основе троичной логики (1959).
 «Сетунь» — советское/российское кабельное судно проекта 1172, заложено в Финляндии в 1980 году.

См. также 
 Сетунька